Thomas Eller ist der Name folgender Personen:

* Thomas Eller (Künstler) (* 1964), deutscher Künstler, Kurator und Autor
 Thomas Eller (Fußballspieler) (* 1980), österreichischer Fußballspieler